

Стар-Прері — місто, штат Вісконсин
 Стар-Прері — селище, штат Вісконсин